Refrescante é o 21º e 22º álbuns do grupo Menudo, sendo o 17º em espanhol e terceiro em português. Traz músicas nos estilos balada e pop. Integram o cast os menudos Ricky Martin, Robby Rosa, Charlie Massó, Raymond Acevedo e Sérgio González. Os singles extraídos deste disco foram Hoy Me Voy Para México, A Cara, O Cruz, Yo Te Quiero Mucho e Amiga Mia, somente na versão em espanhol. O álbum em português inclui as músicas Hoje a Noite não tem Luar e Cara ou Coroa, canções que foram regravadas pela banda Legião Urbana e da dupla Zezé di Camargo & Luciano respectivamente, na década de 1990.

Alinhamento de faixas 
Edição em espanhol

Edição em português

Menudo (banda)
Álbuns de 1986